Основна стаття Відкритий чемпіонат Франції з тенісу 2012

Чемпіоном Відкритого чемпіонату Франції з тенісу 2011 року був Рафаель Надаль, Іспанія. Він зумів відстояти свій титул, перемігши у фіналі Новака Джоковича із Сербії. Для Надаля ця перемога стала рекордною 7-мою. Фінальний матч мав ту особливіть, що у разі виграшу Джоковича, він став би поточним володарем усіх чотирьох титулів Великого шолома, чого не було з 1969 року, коли великий шолом підкорився Роду Лейверу.

Сіяні гравці 
 

  Новак Джокович (фінал)
  Рафаель Надаль (чемпіон)
  Роджер Федерер (півфінал)
  Енді Маррі (чвертьфінал)
  Джо-Вілфрід Тсонга (чвертьфінал)
  Давид Феррер (півфінал)
  Томаш Бердих (4 коло)
  Янко Типсаревич (4 коло)
  Хуан Мартін дель Потро (чвертьфінал)
  Джон Існер (2 коло)
  Жіль Сімон (3 коло)
  Ніколас Альмагро (чвертьфінал)
  Хуан Монако (4 коло)
  Фернандо Вердаско (3 коло)
  Фелісіано Лопес (1 коло, травма)
  Олександр Долгополов (1 коло)

 Рішар Гаске (4 коло)
 Станіслас Вавринка (4 коло)
 Мілош Раоніч (3 коло)
 Марсель Граноллерс (4 коло)
 Марін Чилич (3 коло)
 Андреас Сеппі (4 коло)
 Радек Штепанек (1 коло)
 Філіпп Кольшрайбер (2 коло)
 Бернард Томік (2 коло)
 Енді Роддік (1 коло)
 Михайло Южний (3 коло)
 Віктор Троїцький (2 коло)
 Жульєн Беннето (3 коло)
 Юрген Мельцер (1 коло)
 Кевін Андерсон (3 коло)
 Флоріан Маєр (2 коло)

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1 
{{Теніс16 5
| RD1= Перше коло
| RD2= Друге коло
| RD3= Третє коло
| RD4= Четверте коло

|RD1-seed01=1
|RD1-team01= Н Джокович
|RD1-score01-1=77
|RD1-score01-2=6
|RD1-score01-3=6
|RD1-seed02=
|RD1-team02= П Стараче
|RD1-score02-1=63
|RD1-score02-2=3
|RD1-score02-3=1

|RD1-seed03=
|RD1-team03= Б Кавчич
|RD1-score03-1=77
|RD1-score03-2=6
|RD1-score03-3=64
|RD1-score03-4=6
|RD1-seed04=WC
|RD1-team04= Л Х'юїтт
|RD1-score04-1=62
|RD1-score04-2=3
|RD1-score04-3=77
|RD1-score04-4=3

|RD1-seed05=Q
|RD1-team05= Ф Країнович
|RD1-score05-1=2
|RD1-score05-2=2
|RD1-score05-3=0
|RD1-seed06=Q
|RD1-team06= Ніколя Девільдер
|RD1-score06-1=6
|RD1-score06-2=6
|RD1-score06-3=6

|RD1-seed07=Q
|RD1-team07= М Беррер
|RD1-score07-1=65
|RD1-score07-2=4
|RD1-score07-3=6
|RD1-score07-4=6
|RD1-score07-5=6
|RD1-seed08=30
|RD1-team08= Ю Мельцер
|RD1-score08-1=77
|RD1-score08-2=6
|RD1-score08-3=2
|RD1-score08-4=2
|RD1-score08-5=3

|RD1-seed09=22
|RD1-team09= А Сеппі
|RD1-score09-1=6
|RD1-score09-2=77
|RD1-score09-3=7
|RD1-seed10=
|RD1-team10=
|RD1-score10-1=3
|RD1-score10-2=65
|RD1-score10-3=5

|RD1-seed11=
|RD1-team11={{nowrap| М Кукушкін}}
|RD1-score11-1=6
|RD1-score11-2=77
|RD1-score11-3=5
|RD1-score11-4=2
|RD1-score11-5=6
|RD1-seed12=
|RD1-team12= Е Гульбіс
|RD1-score12-1=4
|RD1-score12-2=64
|RD1-score12-3=7
|RD1-score12-4=6
|RD1-score12-5=4

|RD1-seed13=Q
|RD1-team13= І Сійслінґ
|RD1-score13-1=6
|RD1-score13-2=5
|RD1-score13-3=6
|RD1-score13-4=4
|RD1-score13-5=6
|RD1-seed14=
|RD1-team14= Ж Мюллер
|RD1-score14-1=2
|RD1-score14-2=7
|RD1-score14-3=3
|RD1-score14-4=6
|RD1-score14-5=8

|RD1-seed15=
|RD1-team15= С Дарсіс
|RD1-score15-1=3
|RD1-score15-2=2
|RD1-score15-3=64
|RD1-seed16=14
|RD1-team16= Ф Вердаско
|RD1-score16-1=6
|RD1-score16-2=6
|RD1-score16-3=77

|RD2-seed01=1
|RD2-team01= Н Джокович
|RD2-score01-1=6
|RD2-score01-2=6
|RD2-score01-3=6
|RD2-seed02=
|RD2-team02= Б Кавчич
|RD2-score02-1=0
|RD2-score02-2=4
|RD2-score02-3=4

|RD2-seed03=Q
|RD2-team03= Ніколя Девільдер
|RD2-score03-1=77
|RD2-score03-2=6
|RD2-score03-3=6
|RD2-seed04=Q
|RD2-team04= М Беррер
|RD2-score04-1=65
|RD2-score04-2=4
|RD2-score04-3=2

|RD2-seed05=22
|RD2-team05= А Сеппі
|RD2-score05-1=65
|RD2-score05-2=6
|RD2-score05-3=2
|RD2-score05-4=6
|RD2-score05-5=6
|RD2-seed06=
|RD2-team06=
|RD2-score06-1=77
|RD2-score06-2=2
|RD2-score06-3=6
|RD2-score06-4=1
|RD2-score06-5=2

|RD2-seed07=
|RD2-team07= Ж Мюллер
|RD2-score07-1=77
|RD2-score07-2=3
|RD2-score07-3=2
|RD2-score07-4=2
|RD2-seed08=14
|RD2-team08= Ф Вердаско
|RD2-score08-1=65
|RD2-score08-2=6
|RD2-score08-3=6
|RD2-score08-4=6

|RD3-seed01=1
|RD3-team01={{Nowrap| Н Джокович}}
|RD3-score01-1=6
|RD3-score01-2=6
|RD3-score01-3=6
|RD3-seed02=Q
|RD3-team02=
|RD3-score02-1=1
|RD3-score02-2=2
|RD3-score02-3=2

|RD3-seed03=22
|RD3-team03= А Сеппі
|RD3-score03-1=7
|RD3-score03-2=3
|RD3-score03-3=6
|RD3-score03-4=4
|RD3-score03-5=6
|RD3-seed04=14
|RD3-team04= Ф Вердаско
|RD3-score04-1=5
|RD3-score04-2=6
|RD3-score04-3=3
|RD3-score04-4=6
|RD3-score04-5=2

|RD4-seed01=1
|RD4-team01=

Секція 2 
{{Теніс16 5
| RD1= Перше коло
| RD2= Друге коло
| RD3= Третє коло
| RD4= Четверте коло

|RD1-seed01=11
|RD1-team01= Ж Сімон
|RD1-score01-1=3
|RD1-score01-2=7
|RD1-score01-3=6
|RD1-score01-4=6
|RD1-seed02=
|RD1-team02= Р Гаррісон
|RD1-score02-1=6
|RD1-score02-2=5
|RD1-score02-3=4
|RD1-score02-4=1

|RD1-seed03=
|RD1-team03= К Малісс
|RD1-score03-1=3
|RD1-score03-2=61
|RD1-score03-3=65
|RD1-seed04=WC
|RD1-team04= Б Бейкер
|RD1-score04-1=6
|RD1-score04-2=77
|RD1-score04-3=77

|RD1-seed05=
|RD1-team05= П Андухар
|RD1-score05-1=6
|RD1-score05-2=2
|RD1-score05-3=1
|RD1-score05-4=6
|RD1-score05-5=6
|RD1-seed06=
|RD1-team06= В Генеску
|RD1-score06-1=1
|RD1-score06-2=6
|RD1-score06-3=6
|RD1-score06-4=3
|RD1-score06-5=1

|RD1-seed07=
|RD1-team07= Ф Чіполла
|RD1-score07-1=3
|RD1-score07-2=3
|RD1-score07-3=6
|RD1-score07-4=6
|RD1-score07-5=2

|RD1-seed08=18
|RD1-team08={{nowrap| С Вавринка}}
|RD1-score08-1=6
|RD1-score08-2=6
|RD1-score08-3=4
|RD1-score08-4=3
|RD1-score08-5=6

|RD1-seed09=28
|RD1-team09= В Троїцький
|RD1-score09-1=4
|RD1-score09-2=6
|RD1-score09-3=5
|RD1-score09-4=6
|RD1-score09-5=6
|RD1-seed10=
|RD1-team10= Т Белуччі
|RD1-score10-1=6
|RD1-score10-2=3
|RD1-score10-3=7
|RD1-score10-4=3
|RD1-score10-5=2

|RD1-seed11=
|RD1-team11= Ф Фоніні
|RD1-score11-1=6
|RD1-score11-2=7
|RD1-score11-3=6
|RD1-seed12=WC
|RD1-team12=
|RD1-score12-1=0
|RD1-score12-2=5
|RD1-score12-3=1

|RD1-seed13=
|RD1-team13= С-М Штебе
|RD1-score13-1=6
|RD1-score13-2=2
|RD1-score13-3=
|RD1-seed14=
|RD1-team14= Ж Соуза
|RD1-score14-1=3
|RD1-score14-2=0r
|RD1-score14-3=

|RD1-seed15=Q
|RD1-team15=
|RD1-score15-1=6
|RD1-score15-2=3
|RD1-score15-3=2
|RD1-score15-4=4
|RD1-seed16=5
|RD1-team16={{nowrap| Ж-В Тсонга}}
|RD1-score16-1=1
|RD1-score16-2=6
|RD1-score16-3=6
|RD1-score16-4=6

|RD2-seed01=11
|RD2-team01= Ж Сімон
|RD2-score01-1=6
|RD2-score01-2=6
|RD2-score01-3=64
|RD2-score01-4=1
|RD2-score01-5=6

|RD2-seed02=WC
|RD2-team02= Б Бейкер
|RD2-score02-1=4
|RD2-score02-2=1
|RD2-score02-3=77
|RD2-score02-4=6
|RD2-score02-5=0

|RD2-seed03=
|RD2-team03= П Андухар
|RD2-score03-1=63
|RD2-score03-2=77
|RD2-score03-3=2
|RD2-score03-4=1
|RD2-seed04=18
|RD2-team04={{nowrap| С Вавринка}}
|RD2-score04-1=77
|RD2-score04-2=64
|RD2-score04-3=6
|RD2-score04-4=6

|RD2-seed05=28
|RD2-team05= В Троїцький
|RD2-score05-1=2
|RD2-score05-2=6
|RD2-score05-3=6
|RD2-score05-4=3
|RD2-score05-5=6
|RD2-seed06=
|RD2-team06= Ф Фоніні
|RD2-score06-1=6
|RD2-score06-2=3
|RD2-score06-3=4
|RD2-score06-4=6
|RD2-score06-5=8

|RD2-seed07=
|RD2-team07= С-М Штебе
|RD2-score07-1=2
|RD2-score07-2=6
|RD2-score07-3=2
|RD2-score07-4=1
|RD2-seed08=5
|RD2-team08=
|RD2-score08-1=6
|RD2-score08-2=4
|RD2-score08-3=6
|RD2-score08-4=6

|RD3-seed01=11
|RD3-team01= Ж Сімон
|RD3-score01-1=5
|RD3-score01-2=77
|RD3-score01-3=77
|RD3-score01-4=3
|RD3-score01-5=2
|RD3-seed02=18
|RD3-team02={{nowrap| С Вавринка}}
|RD3-score02-1=7
|RD3-score02-2=65
|RD3-score02-3=63
|RD3-score02-4=6
|RD3-score02-5=6

|RD3-seed03=
|RD3-team03= Ф Фоніні
|RD3-score03-1=5
|RD3-score03-2=4
|RD3-score03-3=4
|RD3-seed04=5
|RD3-team04={{nowrap| Ж-В Тсонга}}
|RD3-score04-1=7
|RD3-score04-2=6
|RD3-score04-3=6

|RD4-seed01=18
|RD4-team01=
|RD4-score01-1=4
|RD4-score01-2=66
|RD4-score01-3=6
|RD4-score01-4=6
|RD4-score01-5=4
|RD4-seed02=5
|RD4-team02=

Секція 3

Секція 4 
{{Теніс16 5
| RD1= Перше коло
| RD2= Друге коло
| RD3= Третє коло
| RD4= Четверте коло

|RD1-seed01=9
|RD1-team01= ХМ дель Потро
|RD1-score01-1=6
|RD1-score01-2=65
|RD1-score01-3=6
|RD1-score01-4=6
|RD1-seed02=
|RD1-team02= А Монтаньєс
|RD1-score02-1=2
|RD1-score02-2=77
|RD1-score02-3=2
|RD1-score02-4=1

|RD1-seed03=
|RD1-team03= Е Роже-Васслен
|RD1-score03-1=3
|RD1-score03-2=6
|RD1-score03-3=6
|RD1-score03-4=6
|RD1-seed04=
|RD1-team04= В Поспішил
|RD1-score04-1=6
|RD1-score04-2=3
|RD1-score04-3=2
|RD1-score04-4=2

|RD1-seed05=
|RD1-team05= Х-К Ферреро
|RD1-score05-1=6
|RD1-score05-2=6
|RD1-score05-3=6
|RD1-seed06=WC
|RD1-team06=
|RD1-score06-1=1
|RD1-score06-2=4
|RD1-score06-3=3

|RD1-seed07=Q
|RD1-team07= Д Муньйос де ла Нава
|RD1-score07-1=4
|RD1-score07-2=4
|RD1-score07-3=5
|RD1-seed08=21
|RD1-team08= М Чилич
|RD1-score08-1=6
|RD1-score08-2=6
|RD1-score08-3=7

|RD1-seed09=31
|RD1-team09= К Андерсон
|RD1-score09-1=77
|RD1-score09-2=66
|RD1-score09-3=4
|RD1-score09-4=6
|RD1-score09-5=11
|RD1-seed10=
|RD1-team10= Р Мачадо
|RD1-score10-1=62
|RD1-score10-2=78
|RD1-score10-3=6
|RD1-score10-4=1
|RD1-score10-5=9

|RD1-seed11=WC
|RD1-team11= Е Продон
|RD1-score11-1=710
|RD1-score11-2=3
|RD1-score11-3=3
|RD1-score11-4=2
|RD1-seed12=Q
|RD1-team12= О Себаллос
|RD1-score12-1=68
|RD1-score12-2=6
|RD1-score12-3=6
|RD1-score12-4=6

|RD1-seed13=
|RD1-team13= М Льодра
|RD1-score13-1=77
|RD1-score13-2=6
|RD1-score13-3=3
|RD1-score13-4=6
|RD1-seed14=
|RD1-team14= Г Гарсія-Лопес
|RD1-score14-1=65
|RD1-score14-2=2
|RD1-score14-3=6
|RD1-score14-4=3

|RD1-seed15=
|RD1-team15= Д Села
|RD1-score15-1=3
|RD1-score15-2=4
|RD1-score15-3=1
|RD1-seed16=7
|RD1-team16= Т Бердих
|RD1-score16-1=6
|RD1-score16-2=6
|RD1-score16-3=6

|RD2-seed01=9
|RD2-team01= ХМ дель Потро
|RD2-score01-1=65
|RD2-score01-2=77
|RD2-score01-3=6
|RD2-score01-4=6
|RD2-seed02=
|RD2-team02=
|RD2-score02-1=77
|RD2-score02-2=63
|RD2-score02-3=4
|RD2-score02-4=4

|RD2-seed03=
|RD2-team03= Х-К Ферреро
|RD2-score03-1=64
|RD2-score03-2=2
|RD2-score03-3=3
|RD2-seed04=21
|RD2-team04= М Чилич
|RD2-score04-1=77
|RD2-score04-2=6
|RD2-score04-3=6

|RD2-seed05=31
|RD2-team05= К Андерсон
|RD2-score05-1=6
|RD2-score05-2=3
|RD2-score05-3=6
|RD2-score05-4=6
|RD2-seed06=Q
|RD2-team06= О Себаллос
|RD2-score06-1=3
|RD2-score06-2=6
|RD2-score06-3=3
|RD2-score06-4=0

|RD2-seed07=
|RD2-team07= М Льодра
|RD2-score07-1=2
|RD2-score07-2=3
|RD2-score07-3=3
|RD2-seed08=7
|RD2-team08= Т Бердих
|RD2-score08-1=6
|RD2-score08-2=6
|RD2-score08-3=6

|RD3-seed01=9
|RD3-team01=

Нижня половина

Секція 5 
{{Теніс16 5
| RD1= Перше коло
| RD2= Друге коло
| RD3= Третє коло
| RD4= Четверте коло

|RD1-seed01=6
|RD1-team01= Д Феррер
|RD1-score01-1=6
|RD1-score01-2=6
|RD1-score01-3=6
|RD1-seed02=
|RD1-team02= Л Лацко
|RD1-score02-1=3
|RD1-score02-2=4
|RD1-score02-3=1

|RD1-seed03=
|RD1-team03= Б Пер
|RD1-score03-1=77
|RD1-score03-2=6
|RD1-score03-3=65
|RD1-score03-4=6
|RD1-seed04=
|RD1-team04= А Рамос
|RD1-score04-1=63
|RD1-score04-2=4
|RD1-score04-3=77
|RD1-score04-4=3

|RD1-seed05=
|RD1-team05= І Додіг
|RD1-score05-1=2
|RD1-score05-2=2
|RD1-score05-3=1
|RD1-seed06=
|RD1-team06= Р Гаасе
|RD1-score06-1=6
|RD1-score06-2=6
|RD1-score06-3=6

|RD1-seed07=
|RD1-team07= Дж Блейк
|RD1-score07-1=2
|RD1-score07-2=1
|RD1-score07-3=2
|RD1-seed08=27
|RD1-team08= М Южний
|RD1-score08-1=6
|RD1-score08-2=6
|RD1-score08-3=6

|RD1-seed09=20
|RD1-team09= М Граноллерс
|RD1-score09-1=6
|RD1-score09-2=3
|RD1-score09-3=6
|RD1-score09-4=6
|RD1-seed10=Q
|RD1-team10= Ж Соуза
|RD1-score10-1=2
|RD1-score10-2=6
|RD1-score10-3=3
|RD1-score10-4=4

|RD1-seed11=
|RD1-team11= М Жазірі
|RD1-score11-1=6
|RD1-score11-2=7
|RD1-score11-3=79
|RD1-seed12=
|RD1-team12= Ф Петцшнер
|RD1-score12-1=3
|RD1-score12-2=5
|RD1-score12-3=67

|RD1-seed13=WC
|RD1-team13= П-А Матьє
|RD1-score13-1=2
|RD1-score13-2=4
|RD1-score13-3=6
|RD1-score13-4=6
|RD1-score13-5=6
|RD1-seed14=
|RD1-team14= Б Фау
|RD1-score14-1=6
|RD1-score14-2=6
|RD1-score14-3=4
|RD1-score14-4=3
|RD1-score14-5=0

|RD1-seed15=Q
|RD1-team15=
|RD1-score15-1=3
|RD1-score15-2=4
|RD1-score15-3=4
|RD1-seed16=10
|RD1-team16= Дж Існер
|RD1-score16-1=6
|RD1-score16-2=6
|RD1-score16-3=6

|RD2-seed01=6
|RD2-team01= Д Феррер
|RD2-score01-1=6
|RD2-score01-2=6
|RD2-score01-3=6
|RD2-seed02=
|RD2-team02= Б Пер
|RD2-score02-1=3
|RD2-score02-2=3
|RD2-score02-3=2

|RD2-seed03=
|RD2-team03= Р Гаасе
|RD2-score03-1=3
|RD2-score03-2=65
|RD2-score03-3=4
|RD2-seed04=27
|RD2-team04= М Южний
|RD2-score04-1=6
|RD2-score04-2=77
|RD2-score04-3=6

|RD2-seed05=20
|RD2-team05={{nowrap| М Граноллерс}}
|RD2-score05-1=77
|RD2-score05-2=3
|RD2-score05-3=6
|RD2-score05-4=3
|RD2-score05-5=7
|RD2-seed06=
|RD2-team06= М Жазірі 
|RD2-score06-1=61
|RD2-score06-2=6
|RD2-score06-3=1
|RD2-score06-4=6
|RD2-score06-5=5

|RD2-seed07=WC
|RD2-team07=
|RD2-score07-1=62
|RD2-score07-2=6
|RD2-score07-3=6
|RD2-score07-4=3
|RD2-score07-5=18
|RD2-seed08=10
|RD2-team08= Дж Існер
|RD2-score08-1=77
|RD2-score08-2=4
|RD2-score08-3=4
|RD2-score08-4=6
|RD2-score08-5=16

|RD3-seed01=6
|RD3-team01= Д Феррер
|RD3-score01-1=6
|RD3-score01-2=6
|RD3-score01-3=6
|RD3-seed02=27
|RD3-team02= М Южний
|RD3-score02-1=0
|RD3-score02-2=2
|RD3-score02-3=2

|RD3-seed03=20
|RD3-team03=

Секція 6

Секція 7 
{{Теніс16 5
| RD1= Перше коло
| RD2= Друге коло
| RD3= Третє коло
| RD4= Четверте коло

|RD1-seed01=8
|RD1-team01= Я Типсаревич
|RD1-score01-1=2
|RD1-score01-2=6
|RD1-score01-3=77
|RD1-score01-4=6
|RD1-seed02=
|RD1-team02= С Кверрі
|RD1-score02-1=6
|RD1-score02-2=4
|RD1-score02-3=63
|RD1-score02-4=3

|RD1-seed03=
|RD1-team03= Ж Шарді
|RD1-score03-1=6
|RD1-score03-2=6
|RD1-score03-3=63
|RD1-score03-4=3
|RD1-score03-5=11
|RD1-seed04=
|RD1-team04= ЄХ Лу 
|RD1-score04-1=4
|RD1-score04-2=1
|RD1-score04-3=77
|RD1-score04-4=6
|RD1-score04-5=9

|RD1-seed05=
|RD1-team05= Д Турсунов
|RD1-score05-1=6
|RD1-score05-2=6
|RD1-score05-3=6
|RD1-seed06=
|RD1-team06= Ґ Соеда 
|RD1-score06-1=1
|RD1-score06-2=4
|RD1-score06-3=4

|RD1-seed07=Q
|RD1-team07= М Зверєв
|RD1-score07-1=2
|RD1-score07-2=77
|RD1-score07-3=4
|RD1-score07-4=4
|RD1-seed08=29
|RD1-team08= Ж Беннето
|RD1-score08-1=6
|RD1-score08-2=63
|RD1-score08-3=6
|RD1-score08-4=6

|RD1-seed09=24
|RD1-team09=
|RD1-score09-1=6
|RD1-score09-2=6
|RD1-score09-3=77
|RD1-seed10=
|RD1-team10= М Ебдер 
|RD1-score10-1=4
|RD1-score10-2=4
|RD1-score10-3=64

|RD1-seed11=
|RD1-team11= О Рохус 
|RD1-score11-1=3
|RD1-score11-2=4
|RD1-score11-3=6
|RD1-score11-4=4
|RD1-seed12=
|RD1-team12= Л Маєр
|RD1-score12-1=6
|RD1-score12-2=6
|RD1-score12-3=2
|RD1-score12-4=6

|RD1-seed13=
|RD1-team13= ХІ Чела 
|RD1-score13-1=3
|RD1-score13-2=3
|RD1-score13-3=1
|RD1-seed14=
|RD1-team14= М Багдатіс
|RD1-score14-1=6
|RD1-score14-2=6
|RD1-score14-3=6

|RD1-seed15=
|RD1-team15= П Лоренці 
|RD1-score15-1=3
|RD1-score15-2=5
|RD1-score15-3=4
|RD1-seed16=12
|RD1-team16= Н Альмагро
|RD1-score16-1=6
|RD1-score16-2=7
|RD1-score16-3=6

|RD2-seed01=8
|RD2-team01= Я Типсаревич
|RD2-score01-1=77
|RD2-score01-2=6
|RD2-score01-3=7
|RD2-seed02=
|RD2-team02= Ж Шарді
|RD2-score02-1=64
|RD2-score02-2=1
|RD2-score02-3=5

|RD2-seed03=
|RD2-team03= Д Турсунов
|RD2-score03-1=4
|RD2-score03-2=4
|RD2-score03-3=4
|RD2-seed04=29
|RD2-team04= Ж Беннето
|RD2-score04-1=6
|RD2-score04-2=6
|RD2-score04-3=6

|RD2-seed05=24
|RD2-team05=
|RD2-score05-1=65
|RD2-score05-2=64
|RD2-score05-3=5
|RD2-seed06=
|RD2-team06= Л Маєр
|RD2-score06-1=77
|RD2-score06-2=77
|RD2-score06-3=7

|RD2-seed07=
|RD2-team07= М Багдатіс 
|RD2-score07-1=4
|RD2-score07-2=3
|RD2-score07-3=5
|RD2-seed08=12
|RD2-team08= Н Альмагро
|RD2-score08-1=6
|RD2-score08-2=6
|RD2-score08-3=7

|RD3-seed01=8
|RD3-team01=

Секція 8

Виноски 

Відкритий чемпіонат Франції з тенісу
2012 у тенісі